Озерки — деревня в Рузаевском районе Республики Мордовия. Входит в Палаевское сельское поселение.

Деревня расположена на реке Урляй в 15 км к юго-западу от Рузаевки и в 37 км от центра Саранска.

История 
Первые документированные данные о деревне Озерки относятся к первой четверти XVIII века. Ревизские сказки, составленные во время первой подушной переписи податного населения Российской империи в 1719—1727 годах, включают перепись «мужеска полу душ» по деревне Озерки: «1719-го июня в … день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца в Саранску в канцелярии перед лантратом Лвом Федоровичем Аристовым Саранского уезду Завального стану деревни Озеров стольника Андрея Ивановича Бахметева староста Прокофей Исаев, выборной Илья Иванов, деревни Чебудас староста Прокофей Иванов со крестьяны безо всяких утайки, невзирая ни на какие старые и на новые о дворовом силе поголовные переписи, но учиняя сами переписку правдивую, сказали: за помещиком нашим в вышеозначенной деревне Озерках…» (РГАДА, Ф. 350. Оп. 2. Д. 2903, Л. 887—887 об., 888). Согласно «Книге переписной» (1722—1727 годы), в деревне Озерки насчитывалось восемь дворов.

В «Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869) Озерки — деревня владельческая по правую сторону проселочного тракта от г. Инсара в г. Саранск. В деревне насчитывалось 76 дворов, жителей мужского пола — 384, а женского — 407.

В XVIII—XIX веках владели Озерками дворяне Бахметевы. Перед революцией в Озерках располагалась помещичья усадьба. Последний известный помещик в Озерках — Александр Алексеевич Фокин, покинул деревню во время революционных событий в России.

Церкви в Озерках не было. Жители Озерок являлись прихожанами церкви Казанской иконы Божией Матери в с. Починки Починковской волости Инсарского уезда. Починки находились в трех верстах от Озерок. Не было в Озерках до 1930-х годов и своего кладбища. Усопших погребали на отдельном участке Починковского кладбища.

За годы Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести около шестидесяти уроженцев деревни. Имена многих из них запечатлены на обелиске воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. в селе Палаевка Рузаевского района. Ратные подвиги многих уроженцев Озерок были отмечены орденами и медалями.

Территориально-административное отношение 
Во время первой ревизии при Петре I, территориально-административно деревня находилась в составе Завального стана Саранского уезда Казанской гебернии (с 1719 года). В XVII этими землями ведал Приказ Казанского дворца. В 1708—1719 годах Саранский уезд находился в составе Азовской губернии. 15.09.1780 года было учреждено Пензенское наместничество, в состав которого вошли земли бывшей Пензенской провинции Казанской губернии. Одновременно был образован в составе этого наместничества Инсарский уезд, к которому была отнесена и деревня Озерки. В 1796 году Пензенское наместничество было преобразовано в Пензенскую губернию, которая просуществовала несколько месяцев, до весны 1797 года. В 1801 году Пензенская губерния была восстановлена. В 1861 году было введено волостное деление и деревня Озерки была отнесена к Починковской волости Инсарского уезда.

Известные уроженцы села 
Давыдов Михаил Семенович (род. в 1925 г.), — ветеран Великой Отечественной войны, летчик. В качестве штурмана экипажа участвовал в Берлинской операции.

Примечания

Литература 
 Бычков М. Н. Палаевка и Озерки. — Рузаевка, 1994.
Дворжанский А. И. Гонение на Православие в Пензенском крае. Вып. 3: Иссинский район. – Пенза: РО – ДООВО  «Пензенская духовная семинария Пензенской Епархии Русской Православной Церкви», 2017. – 92 с.
Описание города Инсары и Инсарского уезда Пензенской губернии. 1978. С.26
 Справочник по административно-территориальному делению Пензенского края 1663—1991 гг. / сост.: В. С. Годин, Т. Б. Яковлева. — Пенза, 2003. — 536 с.
 Справочник по дворянским имениям мордовского края. Сост.: Телина С.А, Занкина А.Н. Издатель Константин Шапкарин. Саранск, 2022. С.82.
 Списки населённых мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. — СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861—1885.

Населённые пункты Рузаевского района